Aceasta este lista celor 260 de comune din departamentul  Haute-Loire din Franța.

 (CAP) Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, creată în 2000.

Haute-Loire